Projekcja – wyraz oznaczający „rzut” bądź jego wynik, tj. „rzutowanie”, używany w niektórych kontekstach zamiast niego; może oznaczać jedno z następujących pojęć:
 projekcja – w optyce;
 projekcja – w chemii;
 projekcja – w psychologii;
 projekcja – w algebrze liniowej;
 projekcja – w bazach danych;
 projekcja – w diagnostyce obrazowej.

Zobacz też 
 projektor

Przypisy